Selwyn College ist der Name folgender Colleges:

 Selwyn College (Cambridge), Universität Cambridge, England
 Selwyn College (Otago), University of Otago, Dunedin, Neuseeland